Holzheu ist

der Familienname folgender Personen:
 Franz Holzheu (1937–2006), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Harry Holzheu (1934–2021), Schweizer Kommunikationstrainer und Sachbuchautor

ein Ortsname:
 Holzheu (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayer
 Holzheu oder Hahnenbühl (Ronsberg), Ortsteil des Markts Ronsberg, Landkreis Ostallgäu